Niaqornannguaq bezeichnet:
 Niaqornannguaq (Insel, Mitersiorfik), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Niaqornannguaq (Insel, Narsalik), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland